Metalgráfica Rojek Ltda. é uma indústria metalúrgica brasileira, fabricante de tampas metálicas para conservas alimentícias e está localizada em Cajamar.

Fundada em 1961 por Arnaldo Rojek, é a detentora das patentes da tampa Abre Fácil, entre outras tecnologias.

É uma das maiores empresas de seu setor no país.

Ligações externas 
 Página da Rojek

Indústrias do Brasil
Empresas de Jundiaí
Empresas fundadas em 1961